Stopyra ist der Familienname von

 Julien Stopyra (1933–2015), französischer Fußballnationalspieler
 Yannick Stopyra (* 1961), französischer Fußballnationalspieler